El Puignaut, de vegades grafiat Puignau, és una muntanya de 965,9 metres del límit dels termes comunals dels Banys d'Arles i Palaldà i de Reiners, tots dos a la comarca del Vallespir (Catalunya del Nord). És a occident del terme, prop de la zona central, damunt del límit de les dues comunes esmentades. És al nord-oest del Puig del Bosquet, i a ponent de les ruïnes del Mas Nou.

Referències 

Muntanyes dels Banys d'Arles i Palaldà
Muntanyes de Reiners